Люботин — топоним:

 Люботин — село в Любешовском районе Волынской области Украины.
 Люботин — город в Харьковской области Украины.
  — село в Словакии.
 Люботин — горная вершина хребта Шар-Планина.